De vrouw die met vuur speelde (boek), tweede deel uit de Millennium-trilogie
 De vrouw die met vuur speelde (film), een Zweedse thriller uit 2009 naar het gelijknamige boek